Lingam o linga, representació de la deïtat hindú Xiva
 Bandar Linga, port a la costa sud de l'Iran
 Illes Lingga, grup d'illes d'Indonèsia
 Arxipèlag Riau Lingga, arxipèlag d'Indonèsia
 Sultanat de Lingga, regne de les Índies Orientals Holandeses a l'est de Sumatra, que existí de 1819 a 1911
 Sultanat de Riau-Lingga
 Sultanat de Johore-Riau-Lingga
 Sultanat de Johore-Lingga
 Regència de Lingga, subdivisió de la residència de Riau a les Índies Orientals Holandeses, formada per les illes Lingga dins de l'arxipèlag de Riau Lingga,